Kallee ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kallee (1884–1956), deutscher Jurist und Landgerichtsdirektor in Stuttgart
 Eduard von Kallee (1818–1888), deutscher Militär, Maler und Archäologe
 Ekkehard Kallee (1922–2012), deutscher Nuklearmediziner
 Richard Kallee (1854–1933), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher